Росс Хонсбергер (; 2 июня 1929 год, Онтарио, Канада — январь 2013, Канада — канадский .

Жизнь 
Хонсбергер изучал математику в университете Торонто, получив степень бакалавра, а затем в течение десяти лет работал преподавателем в Торонто. Затем он продолжил свое обучение в университете Ватерлоо (степень магистра). С 1964 года он работал на математическом факультете, где впоследствии стал почетным профессором. Он занимался комбинаторикой и оптимизацией, особенно математическим образованием. Он разработал учебные курсы, например, по комбинаторной геометрии, часто читал лекции для студентов и учителей математики и был редактором «Математического бюллетеня средней школы Онтарио». Он написал множество книг по элементарной математике (геометрия, теория чисел, комбинаторика, теория вероятностей) и о «творческой математике» (Creative Mathematics) (часто в Математической Ассоциации Америки, МАА), причем он сам использовал книгу Ганса Радемахера и Отто Теплица о числах и фигурах в качестве образца. Часто он подбирал задачи для Международной математической олимпиады и для других соревнований.

Эдсгер В. Дейкстр назвал его книгу «Математические жемчужины» «восхитительной».

Замечание 
 Что такое «творческая математика», можно узнать прочитав книгу профессора Х. С. Уолла (1902—1971) Ее цель состояла в том, чтобы помочь студентам развить свои математические способности, помочь им овладеть искусством математики и научить их создавать математические идеи. Эта книга, по словам Уолла, "не является сборником математических фактов и изобретений ", на которые не следует смотреть, как знаток искусства глядит на картины. Это, скорее, альбом для рисования, в котором читатели пробуют свои силы в математических открытиях.
 Какое-то понятие о творческой математике дает и книга Д. Пойа «Математическое открытие».2 изд. — М.,1976.

Книга — перевод на русский 
Хонсбергер Р. Математические изюминки. М.: Наука, 1992. 174 с.

Замечание 
Перевод названия книги Хонсбергера Р., как «Математические изюминки», пусть останется на совести переводчиков, ибо в оригинале оно звучит, как «Mathematical Morsels» («Математические отрывки», лучший перевод «Фрагменты из математики»). «Изюм» («изюминка», «изюмина») же по-английски будет «raisin».

Книги 
 Ingenuity in Mathematics, New Mathematical Library, Random House. Publisher:
Mathematical Association of America, 1970. 216 p.// https://b-ok.cc/book/2078651/345b69
(Изобретательность в математике, Новая математическая библиотека. 1970)
 Mathematical Gems, MAA 1973, 2003 (Mathematical Expositions Dolciani Vol.1), German Mathematical gems of elementary combinatorics, number theory and geometry, Wiley, 1990, , Chapter «The Story of Louis Posa».
(Математические жемчужины, MAA 1973, 2003 (Математические выставки Dolciani Vol.1), Немецкие математические драгоценные камни элементарной комбинаторики, теории чисел и геометрии, Вайли, 1990, ISBN 3 528 08474 X, Глава «История Луи Посы»).
 Mathematical Gems 2, MAA 1975 (Vol.2 Dolciani Mathematical Expositions)
(Математические жемчужины 2, MAA 1975 (Vol.2 Dolciani математические выставки))
 Mathematical Gems 3, MAA 1985, 1991 (vol.9 Dolciani Mathematical Expositions)
(Математические жемчужины 3, MAA 1985, 1991 (vol.9 Dolciani математические выставки))
 Mathematical Morsels, MAA 1978 (Vol.3 Dolciani Mathematical Expositions)
(Фрагменты из математики, MAA 1978 (Vol.3 Dolciani математические выставки))
 More Mathematical Morsels, MAA 1991 (Dolciani Bd.10 Mathematical Expositions)
(Еще больше фрагментов из математики, MAA 1991 (BD 10 Dolciani математические выставки))
 Mathematical Plums, MAA 1979 (vol.4 Dolciani Mathematical Expositions)
(Математические сливы, MAA 1979 (vol.4 Dolciani математические выставки))
 Mathematical Chestnuts from around the world, MAA 2001 (Dolciani Bd.24 Mathematical Expositions)
(Математические каштаны со всего мира, MAA 2001 (BD 24 Dolciani Математические выставки))
 Mathematical Diamonds, MAA 2003
(Математические алмазы)

MAA 2003 
 In Pólya’s Footsteps, MAA 1997 (Dolciani Bd.19 Mathematical Expositions)
(По следам Пойа, MAA 1997 (BD 19 Dolciani математические выставки))
 Episodes in nineteenth and twentieth century euclidean geometry, MAA 1995
(Эпизоды в девятнадцатом и двадцатом веке из евклидовой геометрии)

MAA 1995 
 
 From Erdos to Kiev — Problems of Olympiad Caliber, MAA 1997
(От Эрдёша в Киев — проблемы калибра олимпиады)

MAA 1997 
 Mathematical Delights, MAA 2004 (Dolciani Mathematics Expositions Bd.28)
(Математические восхищения, MAA 2004 (BD 28 выставок математики Dolciani))

Примечания

Ссылки